Iwan Frołow (filozof)
 Iwan Frołow (żołnierz)